Africa, la province romaine d'Afrique ;
 Africa, la partie romanisée de l'Afrique.

 Africa, la deuxième grande œuvre littéraire de l'écrivain italien Pétrarque ;
 Africa, une chanson à succès du groupe de rock Toto ;
 Africa, une chanson à succès de Rose Laurens ;
 Africa, un film de William Nolan sorti en 1930 ;
 Africa, chanson du groupe Albatros sortie en 1976 ;
 Africa, un album de Pharoah Sanders (1987) ;
 Africa, un album du collectif Bisso Na Bisso.

 Melrick Africa (1978-), joueur de rugby à XV namibien

Africa peut aussi désigner :
 Africa, une divinité libyque et romaine, personnification des terres conquises par Rome ;
 Africa, Rivista trimestriale di studi e documentazione, une revue scientifique publiée par l' de Rome ;
 Africa, Journal of the International African Institute, une revue scientifique publié par les Presses universitaires de Cambridge.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre